Kricheldorff ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Kricheldorff, auch Karl Kricheldorff, (1863–1934), deutscher Maler, siehe Carl Kricheldorf
 Herrmann Kricheldorff (vor 1918–nach 1926), deutscher Kameramann in der Stummfilmzeit
 Hermann Gottlieb Kricheldorff (1867–1949), deutscher Maler
 Julius Kricheldorff (1830/31–1910), deutscher Fotograf
 Max Kricheldorff (1851–1925), deutscher Verwaltungsjurist
 Wilhelm Kricheldorff (1865–1945), deutscher Maler

Siehe auch:
 Kricheldorf